Triunfo pode referir-se a: 
 vitória, êxito (substantivo comum)
 Triunfo romano - desfile militar romano com os espólios e prisioneiros derrotados
 Classe Triunfo - navios da Marinha do Brasil
 Triunfo (empresa portuguesa) - empresa de Portugal
 "Triunfo" (canção de Emicida), canção do rapper Emicida
 O Triunfo (The Ron Clark Story) - filme de 2005 com Matthew Perry
 Triunfo (filme) - documentário brasileiro de 2014

Topônimos 
 Triunfo (Paraíba) - município na Paraíba
 Triunfo (Pernambuco) - município em Pernambuco
 Triunfo (Rio Grande do Sul) - município no Rio Grande do Sul
 Triunfo Potiguar - município no Rio Grande do Norte
 Barão do Triunfo - município no Rio Grande do Sul
 Novo Triunfo - município na Bahia
 São João do Triunfo - município no Paraná
 El Triunfo - município de Usulután (El Salvador)
 Puerto El Triunfo - município de Usulután (El Salvador)
 Puerto Triunfo - município de Antioquía (Colômbia)

Outros 
 Joaquim de Andrade Neves, Barão do Triunfo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos